Бєло́в () — російське прізвище. Жіноча форма — Бєлова.

Відомі носії 
 Бєлов Анатолій Антонович (1925—2001) — український артист балету.
 Бєлов Антон Сергійович (1986) — російський хокеїст.
 Бєлов Василь Миколайович — лікар, титулярний радник.
 Бєлов Віктор Омелянович (1925—2004) — український живописець.
 Бєлов В'ячеслав Олександрович (1983) — російський хокеїст.
 Бєлов Григорій Акинфович (1895—1965) — російський актор.
 Бєлов Євген Іванович — російський чиновник, адміністратор.
 Бєлов Євтихій Омелянович (1901—1966) — Герой Радянського Союзу (1945).
 Бєлов Іван Панфилович — російський воєнний діяч.
 Бєлов Микола Васильович (1891—1982) — радянський геохімік і кристалограф, академік АН СРСР, Герой Соціалістичної Праці.
 Бєлов Микола Сергійович (1987) — російський хокеїст.
 Бєлов Олександр Васильович (1917—1976) — український живописець.
 Бєлов Олександр Олександрович — радянський баскетболіст.
 Бєлов Олександр Анатолійович — лідер Руху проти нелегальної імміграції.
 Бєлов Петро Олексійович (1929—1988) — радянський художник театру, станковіст, пейзажист.
 Бєлов Петро Андрійович (1909—1985) — радянський футбольний суддя.
 Бєлов Павло Олексійович (1897—1962) — генерал-полковник (1944), Герой Радянського Союзу (1944).
 Бєлов Сергій Олександрович (1944—2013) — найтитулованіший радянський баскетболіст.
 Бєлов Юрій Анатолійович (нар. 1946) — український учений в галузі обчислювальної математики.
 Бєлов Юрій Андрійович (1930—1991) — радянський актор.

Бєлова 
 Бєлова Людмила Олександрівна (нар. 1951) — депутат Харківської обласної ради, віце-президент фонду «Ренесанс».
 Бєлова Надія Олександрівна (нар. 1961) — радянська і українська біатлоністка, чемпіонка світу з біатлону 1986 року в естафеті, учасниця Олімпійських ігор, чемпіонатів світу.
 Бєлова Ольга Владиславівна (нар. 1960) — російський мовознавець. Доктор філологічних наук (2006).
 Новікова-Бєлова Олена Дмитрівна (нар. 1947) — радянська фехтувальниця, олімпійська чемпіонка.

Російські прізвища